Влёра (алб. Vlorа) — многозначимый термин.
Топоним
 Влёра — город на юге Албании, административный центр одноимённых области и округа.
 Влёра — область на юго-западе Албании.
 Влёра — один из 36 округов Албании, расположенный на юго-западе страны.
 Влёра — залив на юго-западе Албании возле одноимённых области и округа.
Фамилия
 Влёра, Экрем (1885—1964) — албанский политик, писатель, историк, активист движения за независимость.